Zunyi, tidigare stavat Tsunyi, är ett härad som lyder under Zunyis stad på prefekturnivå i Guizhou-provinsen i sydvästra Kina.

Tsunyis härad består av de delar som blev över av häradet då dess centrala delar blev ombildade till stadsdistrikt i staden med samma namn.

Källor 

WP:Projekt Kina